Хорн, Томас:
 Хорн, Томас (род. 1997) — американский актёр.
 Хорн, Томас (1780—1862) — английский библеист. Примечания